Главное управление профессионального образования (Главпрофобр) — центральный орган управления профессиональным образованием в РСФСР в 1920—1930 годах.

Учреждено в составе Наркомпроса РСФСР 29 января 1920 года.

Названия 
 Главный комитет профессионально-технического образования (1920—1921)
 Главное управление профессионально-политехнических школ и вузов (1921-1922)
 Главное управление профессионально-технического образования (1923-1925))

Задачи 
 Руководило подготовкой кадров для всех отраслей народного хозяйства и культуры.
 В его ведении находились ФЗУ, профессиональные курсы, техникумы, рабфаки, вузы, повышение квалификации рабочих.
 В соответствии с реформой высшей школы была создана система низшего и среднего профессионального образования, действовавшая до 1940 года.

Руководство

Начальник 
 О. Ю. Шмидт (1920—1921)
 И. И. Ходоровский (1925—1928)
 А. Я. Вышинский (1928—1930)

Заместитель 
 В. П. Волгин (1921—1922)

ВУЗы 
В ведении Главпрофобра находились:
 Московский зоотехнический институт

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article010816.html Сайт.]
 Сайт.

Народный комиссариат просвещения РСФСР
Профессионально-техническое образование в СССР